Мото Гран-Прі Іспанії 2014 року, офіційна назва Gran Premio bwin de España — четвертий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 2-4 травня 2014 року на автомотодромі Херес у Іспанії. Перший європейський етап у календарі чемпіонату. За три дні змагань Гран-Прі Іспанії відвідало 229 416 глядачів і за цим показником він став другим найпопулярнішим Гран-Прі у сезоні після Гран-Прі Чехії.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 119,421 км (27 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 114,998 км (26 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 101,729 км (23 кола).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Марк Маркес провів 100-ту гонку у кар'єрі в MotoGP, Хорхе Лоренсо — 200-ту. Після перемоги у Хересі Маркес став переможцем всіх трас з календаря чемпіонату MotoGP.

Перемога Романо Фенаті стала для KTM 4-ю поспіль у сезоні та 50-ю в серії.

Естів Рабат, набравши після чотирьох перших гонок сезону 83 очки, став першим спортсменом класу Moto2, кому це вдалося зробити з моменту запровадження категорії у 210 році.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Іспанії
2014
Іспанія
Травень 2014